Malcontents () — название многих политических партий в Европе:

 во Франции так называлась Партия недовольных;
 в Нидерландах после Гентского соглашения — недовольные католики;
 в Венгрии — оппозиционная партия при Леопольде I, Иосифе I и Карле VI.